Валерий Григорьев:
 Григорьев, Валерий Васильевич (род. 1953) — российский военный лётчик, полковник, заслуженный военный лётчик Российской Федерации, командир 764 ИАП.
 Григорьев, Валерий Николаевич (1941—2002) — российский политический деятель, Председатель Закособрания Оренбургской области (1994-2001, член Совета Федерации (1996-2001).